Le tournoi de Midland est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 organisée par la ligue professionnelle National Tennis League se dispute du 4 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Midland

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Midland
Tennis aux États-Unis en 1969
Sport en octobre 1969